Carl Wilhelm Samuel Aurivillius (1854-1899, Auriv.), een Zweedse botanicus, broer van Per Olof Christopher
 Per Olof Christopher Aurivillius (1843–1928), een Zweedse entomoloog, broer van Carl Wilhelm Samuel
 Sven Magnus Aurivillius (1892-1928), een Zweeds zoöloog, zoon van Per Olof Christopher
 Aurivillius (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie nachtpauwogen